Open Your Eyes kan syfta på:

 Open Your Eyes (musikalbum av Goldfinger) – musikalbum från 2002 av Goldfinger
 Open Your Eyes (musikalbum av Yes) – musikalbum från 1997 av Yes
 Open Your Eyes (film) – film från 1997 med originaltiteln Abre los ojos, i regi av Alejandro Amenábar